

Населені пункти та їхні частини
 Мешно — село в гміні Ґарбув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Мешно — село в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Мешно — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства
 Мешно — село в гміні Дубенінкі Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мешно — лісова осада в гміні Ґарбув Люблінського повіту Люблінського воєводства

Примітки